Annandale kan syfta på,

Personer
Charles Annandale (1843–1915), skotsk utgivare av uppslagsverk. 
Nelson Annandale, skotsk zoolog, antropolog och herpetolog. 
Robert Bruce av Annandale, skotsk tronpretendent.

Geografi

Australien
Annandale, New South Wales, ort i New South Wales, Australien.
Annandale, Queensland, ort i Queensland, Australien.

Grenada
 Annandale Waterfall – ett vattenfall i parishen Saint George

Guyana
Annandale, Pomeroon-Supenaam, kommun i Pomeroon-Supenaam, Guyana.

Storbritannien
 Annandale (dal) – en dal i Skottland

USA
Annandale, Kalifornien, ort i Kalifornien, USA.
Annandale, Minnesota, ort i Minnesota, USA.
Annandale, New Jersey, ort i New Jersey, USA.
Annandale, Virginia, ort i Virginia, USA.

Se även
 Annandale (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
Annandalea – ett släkte av insekter